A 2008-as svéd túraautó-bajnokság volt a sorozat 13. kiírása. A szezon április 20-án vette kezdetét és szeptember 28-án ért véget. Tizenegy futamból állt. A bajnok a svéd Richard Göransson lett két honfitársa, Fredrik Ekblom és Thed Björk előtt.

Csapatok és versenyzők

Versenynaptár

Bajnokság állása

Versenyzők

Csapatbajnokság

Gyártók

Semcon Cup

Turaauto
Svéd túraautó-bajnokság